

Localidades

Estados Unidos
 Condado de Northumberland (Pensilvânia)
 Condado de Northumberland (Virgínia)

Canadá
 Condado de Northumberland (Nova Brunswick)
 Condado de Northumberland (Ontário)

Inglaterra
 Condado de Northumberland (Inglaterra)

Austrália
 Condado de Northumberland (Nova Gales do Sul)

Ver também 
 Northumberland (desambiguação)

Desambiguações de topônimos